Велкам има више значења:
 Велкам (Јужна Каролина)
 Велкам (Луизијана)
 Велкам (Северна Каролина)
 Велкам (Минесота)